Arnold Palmer Award delas sedan 1981 ut till den golfspelare på den amerikanska PGA-touren som vinner Order of Merit (penningligan) under året.

Detsamma gäller även på Champions Tour, där den spelare som i slutet av säsongen vunnit mest pengar erhåller Arnold Palmer Award, och har delats ut sedan 1980.

Vinnare av Arnold Palmer Award

Vinnare av Arnold Palmer Award på Champions Tour

Se även
Harry Vardon Trophy
Vardon Trophy

Externa länkar
 PGA Tour, officiell webbplats.

Golfens utmärkelser